Articus ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Articus (1876–1947), deutscher Beamter und von 1929 bis 1944 Präsident der Reichsschuldenverwaltung
 Petra Articus (* 1948), deutsche Nonne und 43. Äbtissin der Zisterzienserinnenabtei Seligenthal in Landshut
 Stephan Articus (* 1952), deutscher Soziologe und Verbandsfunktionär